Вакеатон Квамар «Вон» Уэйфер (; родился 21 июля 1985 года в Хомере, штат Луизиана) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за баскетбольный клуб «Леонес де Понсе».

Профессиональная карьера 
В своем первом клубе «Лос-Анджелес Лейкерс» Уэйфер отыграл лишь 16 матчей, набирая в среднем 1,3 очка за игру. 28 октября 2006 года был уволен Лэйкерс. Спустя несколько сезонов, так и не сумев закрепится в каком-либо клубе, Вон переходит в «Хьюстон Рокетс», где показывает свои лучшие результаты за всю карьеру. Сезон 2009-10 Уйфер начинает за океаном, подписав контракт с грандом европейского баскетбола «Олимпиакосом» на 2 года, на сумму в 5 миллионов долларов. Однако не показав выдающихся результатов и не вписавшись в команду, был вскоре отчислен. Вернувшись в НБА Уйфер подписал соглашение с Бостон Селтикс сроком на один год. Отыграв полноценный сезон в Бостоне, и несколько матчей за Кремону во время локаута, Уэйфер оказывается в «Орландо Мэджик».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты США
Игроки «Флорида Стэйт Семинолз» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Колорадо Фотинерс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки БК «Ваноли»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Синьцзян Флаинг Тайгерс»
Игроки «Шанхай Шаркс»
Игроки «Бейкерсфилд Джэм»
Игроки БК «Красный Октябрь»
Игроки «Шаньси Чжунъюй»
Игроки «Цзилинь Нортист Тайгерс»